Manisa o rajola de València
 Manisa (Turquia), ciutat a l'oest de Turquia, a la regió de l'Egeu i capital de la província de Manisa 
 Província de Manisa, província a la part occidental de Turquia
 incendi de Manisa, cremada de la ciutat turca de Manisa ocorreguda el 1922 durant la guerra grecoturca